Cette page contient les pages d'homonymie de Aidi et Aïdi.

Patronyme 

 Hania Aidi (née en 1977), athlète handisport tunisienne.

 Saïd Aïdi (né en 1961), homme politique tunisien.

Prénom

Toponyme 

 , village espagnol ;
 , commune marocaine.

 Dom Aïdi, village camerounais.

Sigle 
AIDI peut désigner :
 , association indienne ;
 Associazione Italiana Di Illuminazione, association italienne.

Autres 
Aïdi peut désigner :
 aïdi, race de chien marocaine.

Aidi peut désigner :
 , surnom de  (né en 1990), footballeur chinois ;
  ;
 Han Aidi (27 -1 ), empereur chinois ;
 Jin Aidi (341-365), empereur chinois ;
 Tang Aidi (892-908), empereur chinois.

Voir aussi